Догре́ческий субстра́т — термин, обозначающий неизвестный язык или языки, предположительно распространённые на территории Древней Греции до прихода носителей протогреческого языка. Предполагается, что греческий язык заимствовал большое количество слов и имён собственных из догреческого языка или языков, поскольку заметная часть греческих слов не может быть объяснена из реконструируемых прото-индоевропейских корней и морфем.

В археологии догреческий субстрат ассоциируется с ранним и отчасти средним периодом элладской цивилизации материковой Греции, а также с минойской и кикладской цивилизациями на островах Эгейского моря. После возникновения микенской цивилизации, поглотившей три предыдущих, начинается стремительная ассимиляция догреческого населения. В эпоху Геродота многие из упоминаемых им народов сохранились лишь в легендах.

Исторические свидетельства 
Греческие историки упоминают ряд народов, обитавших на Балканском полуострове, на западной оконечности Малой Азии и на островах Эгейского моря до прихода греков. На Крите существовала Минойская цивилизация, влияние которой прослеживается также на Балканах и Кикладах; помимо греков и коренных критян, обитателями Крита Гомер называет такие народы, как кидоны и пеласги. Последние, согласно греческим преданиям, пришли на Крит вместе с греками в эпоху Миноса; они же были наиболее многочисленным племенем материковой Греции. Помимо них, греческие мифы и предания упоминают также многочисленные другие народы: минийцы, кавконы, лелеги, аркадийцы, дриопы, кинурийцы, куреты, молосцы, телебои. На крайнем западе Малой Азии обитали лелеги, пеласги, тевкры, термилы, тирсены.

Минойская цивилизация оставила большое количество письменных памятников, однако минойский язык пока остаётся непонятным. Тирсены надёжно идентифицируются с этрусками, а пеласги неоднократно рассматриваются в древнегреческих источниках как родственный этрускам народ. В египетских источниках XIII века до н. э. в числе «народов моря» предположительно упоминаются пеласги (они же филистимляне?), тирсены (этруски), возможно, также тевкры.

Этническая принадлежность прочих народов, а также происхождение данных народов и родственные связи между ними остаются предметом спекуляций ввиду отсутствия их письменных памятников.

Слова предположительно догреческого происхождения 
 Личные имена (например,  Одиссей)
 Теонимы (например,  Гермес)
 Морские и корабельные термины (например,  «море»).
 Слова, связанные со средиземноморским сельским хозяйством (напр.  «олива»,  «виноград»)
 Названия правителей (например,  «тиран»)
 Строительные технологии (например,  «башня»).
 Термины, связанные с мировоззрением (например,  «вселенная», букв. «украшение»,  «небо», букв. «навес»)
 Топонимы с суффиксами  (например,  Коринф,  Закинф),  (например,  Парнас) и  (например,  гора Ликабет).

Теории субстратов 

Сведения о догреческом населении дошли до нас по текстам древнегреческих историков, поэтов и генеалогистов, а также по текстам соседних культур (хеттской, древнеегипетской и т. д.). Если исключить наиболее фантастические гипотезы, то чаще всего среди историков античности рассматриваются следующие варианты привязки догреческого субстрата к уже известным языкам и культурам:

Анатолийский субстрат 

По мнению Л. Палмера, А. Хойбека и ряда других исследователей, субстратом мог послужить один из анатолийских языков (возможно, лувийский язык), поскольку топонимы со звукосочетаниями -ss- и -nd- (соответствующими  и  в материковой Греции) были широко распространены в Западной Анатолии. Против данной гипотезы говорят два факта: во-первых, топонимы с указанными суффиксами распространены также в материковой Греции и на Крите, где никогда не наблюдалось влияния хетто-лувийской цивилизации; во-вторых, в Малой Азии указанные суффиксы встречаются в основном вдоль западного и южного побережья.

Субстратом могли быть и языки долувийских культур запада Анатолии (Троя, Бейджесултан и др.), с начала бронзового века поддерживающих тесные связи с материковой Грецией.

Л. С. Клейн предполагал, что миграция прото-анатолийцев должна была происходить через территорию Греции.

Пеласгический (тирренский) субстрат 
Одна из гипотез рассматривает пеласгов, вероятно населявших большую часть Греции до прихода на полуостров эллинов, как народ, родственный тирренам (этрускам), при этом называя в качестве прародины тирренов Малую Азию. В рамках этой версии, в качестве пеласгского памятника рассматривается Лемносская стела, которая обнаруживает значительное морфологическое и лексическое сходство с этрусским языком.

На основании утверждения Фукидида, что тирренский язык в прошлом был языком Древних Афин и что тирренцы были изгнаны на Лемнос (Геродот приписывает и первое, и второе пеласгам), было сделано предположение, что субстратный язык был связан с лемносским языком и, таким образом, с этрусским языком.

Проблема «тирренской гипотезы» состоит в том, что характерные суффиксы субстратных слов, в частности, , , , не имеют аналогов в этрусском языке, то есть, возможно, являются не пеласгскими по происхождению.

Кроме того, само принятие факта отдалённого языкового родства между тирренами и народом, населявшим остров Лемнос, не свидетельствует о родстве и тех, и других с пеласгами; материковая часть Греции и островов Эгейского моря могла быть заселена этносами, разными по происхождению и языку.

Минойский субстрат 

Минойская цивилизация существовала на острове Крит, а рано ассимилированная минойцами Кикладская цивилизация — на Кикладских островах. В эпоху расцвета влияние Крита распространялось далеко на восток, до Кипра и побережья Палестины. Минойская цивилизация оказала значительное влияние на материковую микенскую цивилизацию, которая заимствовала критское письмо и значительный пласт критской лексики. Возможно, предки минойцев присутствовали в материковой Греции до прихода туда греков, на что указывает сходство материальной культуры, связанной с Домом из черепицы в Лерне, с более поздней минойской.

С кикладской цивилизацией также связывается малоазийская народность лелеги, позднее ассимилированная карийцами.

Палеобалканский субстрат 

Ряд исследователей рассматривают догреческий субстрат как раннеиндоевропейский, но связанный с иными, чем греки, народами. Так, Л. А. Гиндин, В. Л. Цымбурский и В. П. Нерознак связывали субстрат с фракийцами, а Ю. В. Откупщиков — с фригийцами. Данные гипотезы не всегда являются взаимоисключающими.

Согласно Откупщикову, «… в языковом аспекте догреческий субстрат представляет собой сложный конгломерат, в состав которого входит большая группа близкородственных языков (фригийский, македонский, карийский и фракийский)», хотя для него фригийский был самым близким к греческому. Все эти «близкородственные языки» шли с Балкан.

Исследователи 
 Беекес, Роберт (Нидерланды)
 Браун, Реймонд Армар (Великобритания)
 Будимир, Милан (Сербия — Югославия)
 Гиндин, Леонид Александрович (СССР)
 Дюу, Ив (Бельгия)
 Казанский, Николай Николаевич (филолог) (СССР — Россия)
 Лешбер, Коринна (Германия)
 Молчанов, Аркадий Анатольевич (СССР)
 Откупщиков, Юрий Владимирович (СССР — Россия)
 Паккард, Дэвид Вудли (США)
 Палига, Сорин (Румыния)
 Рикс, Хельмут (Германия)
 Рубин, Олег Сергеевич (Россия — Израиль)
 Сергеев, В. М. (СССР)
 Финкельберг, Маргалит (Россия — Израиль)
 Фюрне, Эдцард Йохан (Нидерланды)
 Хойбек, Альфред (Германия)
 Цымбурский, Вадим Леонидович (СССР — Россия)
 Яцемирский, Сергей Александрович (Россия)

См. также 
 Анатолийские языки
 Доисторическая Греция
 Народы моря
 Палеобалканские языки
 Пеласги
 Средиземноморские языки
 Тирренские языки
 Троянский язык
 Этеокритский язык
 Этеокипрский язык

Комментарии

Примечания

Литература

На русском языке 
 Воробьёв В. А. Индоевропейское и неиндоевропейское в греческой медицинской терминологии // Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. — , 1984. — С. 6—7.
 Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. — София, 1981.
 Гиндин Л. А. К проблеме генетической принадлежности пеласгского догреческого слоя // ВЯ. — , 1971. — № 1. — С. 44—53.
 Гиндин Л. А. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. — , 1967.
 Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. — , 1996.
 История древнего Востока. — Ч. 2. — , 1988.
 Молчанов А. А. Проблема доиндоевропейского языкового субстрата на юге Греции: минойский и «эгейский». // Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. Материалы к симпозиуму. — , 1984. — С. 27—28.
 Молчанов А. А. Таинственные письмена первых европейцев. — , 1980.
 Нерознак В. П. Палеобалканские языки. — , 1978.
 Откупщиков Ю. В. Догреческий субстрат. У истоков европейской цивилизации. — : Изд-во ЛГУ, 1988. — 263 с.
 Рубин О. С. Этнокультурные процессы в Эгеиде в эпоху бронзы (Догреческий субстрат) : Дис. … канд. ист. наук : 07.00.03 — Саратов, 2003. — 268 c. — РГБ ОД, 61:04-7/45-9

На иностранных языках 
 . Более поздняя версия данной статьи опубликована в : Glotta [0017-1298] yr:2007 vol:83 pg:13.
 Brown, Raymond A.. Evidence for Pre-Greek Speech in Crete from Greek Alphabetic Sources. Amsterdam : A.M. Hakkert, 1985. 408 p., [1] folded leaf of plates : ill., map ; 24 cm. ISBN 9025608760
 Budimir, M. Grci i Pelasgi ("The Greeks and the Pelasgians"), Serbian Academy of Arts and Sciences, Department of Literature and Language, book 2, Belgrade (1950)
 Finkelberg, Margalit. Pre-Greek languages
 Heubeck, Alfred. Praegraeca: sprachliche Untersuchungen zum vorgriechisch-indogermanischen Substrat, Erlangen (1961); review: A. J. Beattie, The Classical Review (1963).

Ссылки 
 Pre-Greek loanwords in Beekes' new etymological dictionary of Ancient Greek

Греческий язык
Доклассические языки Европы
Палеобалканские языки
Племена Древней Греции
Доисторическая Греция
Субстратные языки
Изолированные и неклассифицированные языки Европы